It’s Time (album Michaela Buble)
 It’s Time (album Stefanie Sun)
 It’s Time (singel Imagine Dragons)

Zobacz też